Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Сосулівка Чортківського району Тернопільської області.

Історія 
 1991 — у Сосулівці зареєстрували відновлену громаду УГКЦ.
 10 березня 1993 — зареєстровано Статут релігійної громади села Сосулівка УПЦ КП. У селі розпочалася запекла боротьба за церкву. Православна більшість не допускає греко-католиків до храму. Зрештою, громада УГКЦ збудувала собі на подвір'ї церкви свою невеличку тимчасову церкву.
 2002 — греко-католицька церква подала заяву до Європейського суду з прав людини зі скаргою на те, що національні суди відмовилися розглянути спір з приводу будівлі церкви. 28 лютого 2008 року Європейський суд визнав порушення Україною зобов'язань, передбачених статтею 6 § 1 Конвенції з прав людини. Тобто греко-католики відстояли право на храм. Одначе служити там досі не можуть.
 13 листопада 2016 — у 21-шу неділю по Зісланні Святого Духа Преосвященний Владика Дмитро Григорак відвідав Сосулівку Улашківського деканату, де очолив Архиєрейську Божественну Літургію та освятив відреставрований та наново перекритий храм.

Див. також 
 Церква Покрови Пречистої Діви Марії (Сосулівка) УПЦ КП

Примітки

Джерела

Посилання 

Церкви Чортківського району
Сосулівка
2016 у християнстві
1991 у християнстві
Культові споруди, побудовані 2016